Nocelle ima više značenja:
 Nocelle, Catanzaro
 Nocelle, Salerno